Az Israel – Premier Tech (UCI csapatkód: ISP) egy professzionális országúti kerékpáros csapat, amely jelenleg WorldTeam, azaz a legmagasabb szintű besorolással rendelkezik, így részt vehet a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség által szervezett World Tour versenyeken. Az izraeli csapatot 2015-ben alapították, 2020-tól lépett a World Team csapatok közé, ahol a közepes csapatok közé tartozik az eredményei alapján. Legismertebb versenyzői Michael Woods, Giacomo Nizzolo, Ben Hermans és Jakob Fuglsang.

Keret (2023)

Jegyzetek 

Kerékpárcsapatok
Izrael sportélete